Koński Żleb – żleb w polskich Tatrach Zachodnich, odnoga Doliny Strążyskiej
 Koński Żleb – żleb w polskich Tatrach Zachodnich, odnoga Doliny Kondratowej
 Koński Żleb – żleb w słowackich Tatrach Wysokich, odnoga Doliny Szerokiej Jaworzyńskiej